{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | Высшая Лига  Чехословаикя
|- 
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | последний сезон
|- 
| style="font-size: 12px;" | Сезон 1992/1993
|- 
|
|- 
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" | 
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Основана
|-
| style="font-size: 12px;" | 1933 <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Континент|-
| style="font-size: 12px;" | Европа
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Последний чемпион|-
| style="font-size: 12px;" |   ЖБК Ружомберок Ружомберок
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Наибольшее число титулов|-
| style="font-size: 12px;" |   Спарта Прага (23)
|}Чемпионат Чехословакии по баскетболу среди женщин - первенство чешских и словацких женских баскетбольных команд. Первый турнир стартовал в 1933 году. Лидером чемпионатов была пражская «Спарта», на её счету – 19 титулов. В 1993 году прошёл последний чемпионат Чехословакии, который выиграл ЖБК Ружомберок''' (Ружомберок).

Чемпионы

Достижения клубов

Примечания

См. также 
Чемпионат Чехословакии по баскетболу

Ссылки 
Список чемпионов Чехословакии 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Чехословакии
Чемпионаты Чехословакии